Le mot Zircon peut désigner :
le zircon, un minéral (silicate de zirconium), utilisé en joaillerie et dans l'industrie.
Zircon, nom d'un missile hypersonique russe.